Friedrich Hegemann ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Hegemann (Kapitän) (1836–1913), deutscher Kapitän, Walfänger und Polarforscher
 Friedrich Hegemann (Mineraloge) (1901–1972), deutscher Mineraloge